Le groupe des Républicains indépendants  est un groupe parlementaire de centre droit ayant existé au Sénat français entre 1946 et 2002.

Historique 
Le groupe est fondé en décembre 1946 par des conseillers de la Républiques de droite modérée, élus sous l'étiquette « indépendants ». Il est à la base de la fondation du Centre national des indépendants (CNI) en 1949. Ses effectifs augmentent tout au long de la  République pour devenir la première force sénatoriale en 1958.

Le groupe est maintenu au passage de la  République.

Dans les années 1960, il regroupe à la fois des membres du CNIP et de la FNRI. À la différence du groupe RI à l’Assemblée nationale, les Républicains indépendants du Sénat se montrent longtemps hostiles à la majorité gaulliste. Ce n’est qu’après les élections sénatoriales de 1971 qu’ils rejoignent la majorité en portant à leur tête Louis Courroy.

En , après le remplacement de la FNRI par le Parti républicain (PR), le groupe est renommé en « Union des républicains et des indépendants » (UREI). En 1993, l’UREI devient le groupe des Républicains et Indépendants, une dénomination très proche de celle de 1946-1977.

Présidents

Résultats

Notes et références

Voir aussi 
 Groupe des Républicains indépendants (Assemblée nationale)
 Fédération nationale des républicains indépendants

Groupe parlementaire du Sénat français (Cinquième République)